A 2012–2013-as német labdarúgó-bajnokság első osztálya, a német labdarúgó-bajnokságnak - eredeti, német nevén Fussball-Bundesliga - az 50. szezonja, 2012. augusztus 24-én kezdődött, és 2013. május 18-án ért véget. 2012. december 15-től 2013. január 19-ig téli szünet miatt nem játszottak a csapatok. Az előző szezonban feljutott a másodosztály első helyezettje, a Greuther Fürth, valamint a 2. helyen végzett Eintracht Frankfurt együttese. Az osztályozót a Fortuna Düsseldorf, a Hertha BSC-vel szemben 2-2, 2-1-re nyerte meg, így ez a csapat a bajnokság harmadik feljutója. Kiesett viszont a 17. helyen végzett 1. FC Köln, és 18. helyen végzett Kaiserslautern.
A bajnokságot a Bayern München nyerte meg, ez volt a bajor csapat 23. német bajnoki címe.

Csapatok

Tabella 

| rowspan="5" style="background-color: #fafafa;" |

| rowspan="3" style="background-color: #fafafa;" |

Kereszttáblázat

Osztályozó

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2013. május 18.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2013. május 18.

A bajnok csapat és az év játékosa

Az idény álomcsapata 

Az idény álomcsapata a Kicker - német sportmagazin - osztályzatai alapján. Az álomcsapat a szezonban népszerű 4-2-3-1-es felállás alapján készült, a saját posztjukon legjobb értékelést kapott játékosok neveit tartalmazza. A játékosok minden mérkőzés után 1-5-ig kapnak értékelést, ahol az 1-es a legjobb érdemjegy. A játékosok melletti számok az összesített eredményt tartalmazzák.
Kapus:  Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, 2,40)
Hátvédek:  David Alaba (Bayern München, 3,00),  Jérôme Boateng (Bayern München, 3,06),  Dante (Bayern München, 3,02),  Philipp Lahm (Bayern München, 2,75)
Középpálya:  İlkay Gündoğan (Borussia Dortmund, 2,92),  Bastian Schweinsteiger (Bayern München, 2,80)
Támadó középpálya:  Thomas Müller (Bayern München, 2,74),  Mario Götze (Borussia Dortmund, 2,46),  Franck Ribéry (Bayern München, 2,10)
Csatár:  Stefan Kießling (Bayer Leverkusen, 2,78)

Az idény legjobb játékosa a Kicker osztályzatai alapján:  Franck Ribéry (Bayern München, 2,10)

Lásd még 
 2012–2013-as DFB-Pokal
 2012–2013-as Bundesliga 2

További információk 
 A Bundesliga hivatalos oldala 
 A német foci friss hírei és eredményei

Jegyzetek 

Német labdarúgó-bajnokságok
német 1